Le psaume 145 peut désigner :
 le psaume 145 (144) : psaume 145 selon la numérotation hébraïque, psaume 144 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 146 (145) : psaume 146 selon la numérotation hébraïque, psaume 145 selon la numérotation grecque.